Il singolare del torneo di tennis Sparkassen Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Elena Lichovceva 7-6(6), 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Anna Kurnikova (semifinali)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Elena Lichovceva (finale)
 Jelena Dokić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 2000